

Persone 
 Francesco Zantedeschi – presbitero e fisico italiano
 Giovanni Zantedeschi – botanico italiano